Die Pacific Life Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 7. bis 20. März 2005 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Lindsay Davenport mit 6:4, 4:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez mit 7:63 und 6:1 gegen Nadja Petrowa / Meghann Shaughnessy.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Pacific Life Open 2005 fand vom 7. bis 9. März 2005 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Indian Wells